Ivana Rudelić, née le  à Wangen im Allgäu, est une footballeuse internationale croate d'origine allemande qui joue comme attaquante pour le Bayern Munich en Frauen-Bundesliga, ainsi que pour l'équipe féminine de football de Croatie.

Carrière internationale 
Internationale allemande lors de sa jeunesse, Ivana Rudelić remporte les Championnats d'Europe U-17 de 2008 et U-19 de 2011, ainsi qu'une médaille de bronze à la Coupe du monde U-17 de 2008.

Buts en sélection

Notes et références

Liens externes 
 

Joueuse du Bayer Leverkusen
Joueuse du FF USV Iéna
Joueuse du Bayern Munich
Footballeuse internationale croate
Naissance en janvier 1992
Naissance à Wangen im Allgäu